L'edizione 1980-81 della Eredivisie vide la vittoria finale dell'AZ '67, che aveva cominciato il campionato con 9 vittorie nei primi 9 incontri.

Capocannoniere del torneo fu Ruud Geels (Sparta Rotterdam), con 22 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 AZ '67 campione dei Paesi Bassi 1980-81.
 Excelsior e Wageningen retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-1980-1981

Calcio nel 1980
Calcio nel 1981
Campionato olandese di calcio